Monastir (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Cagliari
Monastir (gouvernement), een gouvernement van Tunesië
Monastir (Tunesië), de hoofdstad van dat gouvernement
Bitola (voorheen: Monastir), een stad in Noord-Macedonië